Jagdzeughaus steht für
 Jagdzeughaus Kranichstein
 Jagdzeughaus Karlsruhe
 Jagdzeughaus Würzburg